Никула́е () — румынская фамилия.
 Никулае, Даниел (род. 1982) — румынский футболист.
 Никулае, Константин (1955) — румынский дзюдоист.
 Никулае, Мариус (род. 1981) — румынский футболист.